Лауринайтис () — литовская фамилия. Известные носители:
 Лауринайтис, Джо (1960—2020) — американский рестлер, более известный как Дорожный воин Зверь.
 Лауринайтис, Джон (1962) — американский продюсер, бывший рестлер.
 Лауринайтис, Ионас Ионович (1900) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Лауринайтис, Миндаугас — литовский самбист, дзюдоист и боец смешанных единоборств.